Abalos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ábalos (kommunhuvudort), La Rioja, Provincia de La Rioja, 
 Ábalos (kommun), La Rioja, Provincia de La Rioja, 

Robotskapade Spanienförgreningar